Bettens peut faire référence à :

Toponyme 
 Bettens, commune suisse du canton de Vaud.

Patronyme 

 Étienne Bettens (1911-2016), musicien, chef de chœur, chanteur et enseignant suisse ;
 Gert Bettens (1970-), musicien belge, guitariste du groupe K's Choice, frère de Sam Bettens ; 
 Prudent Bettens (1943-2010), footballeur belge ;
 Sam Bettens (1972-), chanteur belge connu notamment grâce au groupe K's Choice, frère de Gert Bettens.